In 1991 werd de twaalfde editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Dakar, Senegal. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale Kaapverdië te verslaan met 1–0. Er werd geen troostfinale gespeeld. Gambia en Sierra Leone verloren in de halve finale.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3
| RD1 = halve finale
| RD2 = finale
| RD1-header01 = 30 november – Dakar
| RD1-team01 = | RD1-score01 = 2
| RD1-team02 = 
| RD1-score02 = 0
| RD1-header02 = 30 november – Dakar
| RD1-team03 = | RD1-score03 = 0
| RD1-team04 = 
| RD1-score04 = 0
| RD2-header01 = 2 december – Dakar
| RD2-team01 = 
| RD2-score01 = '1
| RD2-team02 = 
| RD2-score02 = 0
}}

Halve finaleKaapverdische eilanden won na strafschoppen.''

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1991
Voetbal in Senegal
Sportevenement in Senegal
Sport in Dakar